Warchest — бокс-сет американской хэви/треш-метал-группы Megadeth, выпущенный в 2007 году лейблами EMI и Capitol Records  .

Список композиций

Примечания 

Сборники Megadeth
Бокс-сеты